MQX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Alula Aba Nega, Macallè, Etiopia
 mqx – codice ISO 639-3 della lingua mamuju